Ел Ромериљо има више значења:

 Ел Ромериљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ромериљо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ромериљо (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ромериљо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику